Монта — топоним:

 Монта — коммуна в Италии.
  — район в округе Бима, Индонезия.
  — административный центр одноимённого района.

См. также 
 Монте (значения)
 Монтено (значения)